FKF steht als Abkürzung für:
 Friedrich Karl Flick
 Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks (vergibt den FKF-Award)
 das frühere Karosseriebauunternehmen für Omnibusse „FKF-Werke“ (Friedrich Schmitt) in Frankfurt am Main
 Football Kenya Federation (kenianischer Fußballverband)

FKF